А́нсон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1921—1980) — американский писатель. 
 Ансон, Джордж (1697—1762) — британский адмирал, знаменитый своим кругосветным плаванием.
 Ансон, Джордж (1769–1849) (1769–1849) — британский офицер и политик, участник Пиренейских войн.

Топоним 
 Ансон — город в Южной Корее.
 Ансон — округ в США.
 Ансон — город в Техасе, США.
  — город в Мэне, США.
  — город в Висконсине, США.
 Ансончхон (Ансон) — река в Южной Корее.

Имя 
 Джонс, Энсон — последний президент республики Техас
 Маунт, Энсон
 Картер, Энсон
 Хайнлайн, Роберт Энсон

Другие использования 
 Ансон — британский линкор.

Примечания